Zora la rousse : roman allemand de Kurt Held
 Zora la rousse : série télévisée de 1978